Сан Луис де ла Паз има више значења:

 Општина Сан Луис де ла Паз (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Луис де ла Паз (Сан Луис де ла Паз, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику